Syzygospora är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Syzygospora i familjen Carcinomycetaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Syzygosporaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Syzygospora